Slalom gigant kobiet na 33. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 22 lutego 1996 roku, na trasie Fuente del Tesoro. Tytułu sprzed trzech lat nie obroniła Francuzka Carole Merle, która wcześniej zakończyła karierę. Nową mistrzynią świata została Włoszka Deborah Compagnoni, drugie miejsce zajęła Karin Roten ze Szwajcarii, a brązowy medal zdobyła Niemka Martina Ertl.

Do startu w zawodach zgłoszono 59 zawodniczek, z których wystartowało 56, a 32 ukończyły rywalizację.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1996